Le sigle MPCV peut faire référence à :

 Multi-Purpose Crew Vehicle Orion, un vaisseau spatial de la NASA ;
 Mine Protected Combat Vehicle (« Spook »), un véhicule de combat d'infanterie ;
 Multi Purpose Combat Vehicle.

Voir aussi 
 Buffalo Mine protected clearance vehicule, un véhicule blindé de déminage.